Іванов Артем Анатолійович — український шашкіст, чемпіон світу з шашок-100 2017 року
 Іванов Артем Володимирович (1987) — український важкоатлет, дворазовий срібний призер чемпіонату Європи.
 Іванов Артем Леонідович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.